Persones:
 Josafat, segons la Bíblia, fou el quart rei de Judà, precedit per Asà i succeït per Joram.
 Barlaam i Josafat són dos sants màrtirs cristians llegendaris de l'Edat Mitjana.
 Giosafat Barbaro (1413-1494) va ser un explorador italià.
 Josafat Kuncewič (1580-1623) fou un monjo basilià ucraïnès, fundador de l'Orde basilià de Sant Josafat.
 Paul Reuter (1816-1899) va ser un periodista i empresari alemany que tenia Israel Josafat de nom de naixement.
 Josaphata Hordashevska (1868-1919) fou una religiosa catòlica d'Ucraïna venerada com a beata.
 Jean-Josaphat Gagnier (1885-1949) fou un músic del Canadà.
 Josaphat-Robert Large (1942) és un artista d'Haití.
Altres:
 Orde basilià de Sant Josafat és un orde monàstic romà d'Orient fundat el .
 Josafat (novel·la) és una novel·la de Prudenci Bertrana.
 Josafat (personatge literari) és el protagonista de la novel·la Josafat de Prudenci Bertrana.